Каддафи — арабская фамилия. Список известных носителей:

 Каддафи, Айша — Айша Каддафи (; р. в 1976 году) — ливийский политический, общественный и военный деятель, дипломат и адвокат
 Каддафи, Ганнибал — Ганнибал Муаммар Каддафи (; род. 20 сентября 1975 года в Триполи, Ливия)
 Каддафи, Муаммар —
 Каддафи, Муттазим Билла — Мутаззим-Билла Каддафи (, также произносится Мутассим или Эль-Му́тасим; 23 ноября 1977 года, Триполи, — 20 октября 2011 года, Сирт) — офицер ливийской армии, советник Службы Госбезопасности Ливии с 2010 года
 Каддафи, Мухаммад — Мухаммад Каддафи (родился в 1970 году; ) — старший сын лидера Ливии Муаммара Каддафи и его единственный ребёнок от первого брака с Фатихой аль-Нури
 Каддафи, Саади — Саади́ Кадда́фи (; 28 мая 1973, Триполи, Ливия) — ливийский футболист, нападающий
 Каддафи, Саиф аль-Ислам — Саиф аль-Ислам Каддафи (; род. 25 июня 1972, Триполи) — ливийский инженер и политический деятель
 Каддафи, Сейф аль-Араб — Саиф аль-Араб Каддафи () — шестой сын и седьмой ребёнок ливийского лидера Муаммара Каддафи
 Каддафи, Хамис — Хамис аль-Каддафи ( ; 27 мая 1983, Триполи — предп. 20 октября 2012